Бо́ровский проезд — проезд в Москве в Западном административном округе в районе Солнцево.

Боровский проезд отходит от чётной стороны Боровского шоссе и заканчивается также неподалёку от этого шоссе. Проезд пересекается с Попутной улицей, от него отходит Наро-Фоминская улица.

Ближайшая железнодорожная платформа — станция Солнечная Киевского направления Московско-Смоленского региона Московской железной дороги.

Происхождение названия 
Боровский проезд назван 5 апреля 1988 года по пролегающему рядом Боровскому шоссе, которое в свою очередь было названо по городу Боровску. Ранее проезд представлял собой часть Боровского шоссе.

Источники информации 
 Л. Н. Долгов, С. И. Лапекин. Справочник улицы Москвы, Москва, «Вся Москва» 1993.
 Михаил Вострышев. Большая иллюстрированная энциклопедия Москва — Москвоведение от А до Я. Москва, Алгоритм; Эксмо, 2007.

Улицы Москвы
Проезды Москвы
Улицы Москвы, названные в честь городов